Łada Stanisławiwna Nesterenko (ukr. Лада Станіславівна Нестеренко; ur. 3 sierpnia 1976 w Kijowie) – ukraińska biegaczka narciarska. Uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Vancouver. Specjalizuje się w wyścigach dystansowych.

Na Igrzyskach Olimpijskich 2010 w Vancouver, startowała w dwóch biegach na 10 km stylem dowolnym zajmując 56 lokatę i w biegu masowym na 30 km stylem klasycznym osiągając 43. miejsce.
W swojej karierze brała udział w sześciokrotnie w mistrzostwach świata, najlepszy wynik 7. miejsce w biegu masowym na 30 km techniką klasyczną osiągnęła podczas mistrzostw świata w 2007 roku w japońskim mieście Sapporo.
Używała nart produkowanych przez Madshus a buty i wiązania firmy Rottefella.

Osiągnięcia sportowe

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Nesterenko nigdy nie stała na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan po zakończeniu sezonu 2010/2011

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Rezultaty na stronie FIS 
  

Ukraińscy biegacze narciarscy
Ukraińscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1976
Ludzie urodzeni w Kijowie